Карчевский — фамилия. Известные носители:
 Карчевский, Вацлав (1855—1911) — польский журналист, публицист и литератор.
 Карчевский, Георгий Иосифович (род. 1945) — российский поэт и композитор, руководитель музыкально-поэтического клуба «Родники», Георгиевск, Ставропольский край.
 Карчевский, Здзислав (1903—1970) — польский актёр театра, кино, радио и телевидения.
 Карчевский, Николай Фёдорович (1824—?) — русский архитектор, гражданский инженер.
 Карчевский, Леонид Николаевич (1920—1966) — советский футболист, нападающий.
 Карчевский, Станислав (род. 1955) — польский политический деятель, председатель Сейма Польши (с 2015 года).
 Карчевский, Ханина (1877—1926) — еврейский композитор и музыкальный педагог, основоположник израильской национальной песни.
 Жуков-Карчевский, Марек (род. 1961) — польский историк, публицист и журналист.